Viña puede referirse a:

Antropología 
 Viña, denominación de una tipología de cortijo, propia de la zona vinícola de Jerez de la Frontera.

Botánica 
 Viña, plantación de vides;
 Vitis vinifera, planta conocida, entre otros, bajo el nombre común de viña.

Cultura 
 Festival Internacional de la Canción de Viña del Mar, festival realizado en Viña del Mar, Chile.

Divisiones administrativas

en España

Viña 
 Ullibarri-Viña/Uribarri-Dibiña, localidad del municipio de Vitoria, provincia de Álava, España.
 Viña Grande (Madrid), localidad del municipio de Leganés, Comunidad de Madrid, España.
 Viña (San Cristóbal de Cea), parroquia del concejo de San Cristóbal de Cea, provincia de Orense, España.
 Viña (Villamarín), parroquia del concejo de Villamarín, provincia de Orense, España.
 Viña (Cangas de Onís), localidad del municipio de Cangas de Onís, Principado de Asturias, España.
 Viña del Mar (Castrillón), localidad del municipio de Castrillón, Principado de Asturias, España.
 Viña (Castrillón), localidad del municipio de Castrillón, Principado de Asturias, España.
 Viña (Castropol), localidad del municipio de Castropol, Principado de Asturias, España.
 Viña (Crecente), lugar de la parroquia de Filgueira, concejo de Crecente, provincia de Pontevedra, España.
 Viña de Millán, lugar de la parroquia de O Grove, concejo de O Grove, provincia de Pontevedra, España.
 Viña do Pazo, lugar de la parroquia de Taboexa, concejo de Las Nieves, provincia de Pontevedra, España.
 Viña Grande (Vigo), lugar de la parroquia de Alcabre, concejo de Vigo, provincia de Pontevedra, España.
 Viña da Veiga, lugar de la parroquia de Comesaña, concejo de Vigo, provincia de Pontevedra, España.
 Viña Grande (Santa Cruz de Tenerife), localidad del municipio de Puntallana, provincia de Santa Cruz de Tenerife, España.
 Viña Diego, localidad del municipio de Casariche, provincia de Sevilla, España.
 Viña Grande (Toledo), localidad del municipio de Ugena, provincia de Toledo, España.

La Viña 
 La Viña (Ávila), localidad del municipio de Navaluenga, provincia de Ávila, España.
 La Viña (Periana), localidad del municipio de Periana, provincia de Málaga, España.
 La Viña (Murcia), localidad del municipio de Lorca, Región de Murcia, España.
 La Viña (Belmonte de Miranda), localidad del municipio de Belmonte de Miranda, Principado de Asturias, España.
 La Viña (Cangas del Narcea), localidad del municipio de Cangas del Narcea, Principado de Asturias, España.
 La Viña (Lena), localidad del municipio de Lena, Principado de Asturias, España.
 La Viña (Mieres), localidad del municipio de Mieres, Principado de Asturias, España.
 La Viña (San Martín del Rey Aurelio), localidad del municipio de San Martín del Rey Aurelio, Principado de Asturias, España.
 La Viña (Villaviciosa), localidad del municipio de Villaviciosa, Principado de Asturias, España.
 La Viña (Las Palmas), localidad del municipio de Telde, provincia de Las Palmas, España.

A Viña 
 A Viña (Bergondo), lugar de la parroquia de Lubre, concejo de Bergondo, provincia de La Coruña, España.
 A Viña (Irijoa), parroquia del concejo de Irijoa, provincia de La Coruña, España.
 A Viña (Laracha), lugar de la parroquia de Vilaño, concejo de Laracha, provincia de La Coruña, España.
 A Viña (Puentedeume), lugar de la parroquia de Nogueirosa, concejo de Puentedeume, provincia de La Coruña, España.
 A Viña (Palas de Rey), lugar de la parroquia de Ambreixo, concejo de Palas de Rey, provincia de Lugo, España.
 A Viña Vella, lugar de la parroquia de Xinzo, concejo de Ponteareas, provincia de Pontevedra, España.

de la Viña 
 Era de la Viña, localidad del municipio de El Gastor, provincia de Cádiz, España.
 La Carrera de la Viña, localidad del municipio de Algarinejo, provincia de Granada, España.
 San Pedro de la Viña, localidad del municipio de Santibáñez de Vidriales, provincia de Zamora, España.

da Viña 
 O Vilar da Viña, lugar de la parroquia de Ambroa, concejo de Irijoa, provincia de La Coruña, España.
 O Chao da Viña, lugar de la parroquia de A Viña, concejo de Irijoa, provincia de La Coruña, España.
 Fonte da Viña, lugar de la parroquia de Beán, de Órdenes, provincia de La Coruña, España.
 A Bouza da Viña, lugar de la parroquia de San Xurxo de Lourenzá, concejo de Lorenzana, provincia de Lugo, España.
 As Casas da Viña, lugar de la parroquia de Carballido, concejo de Lugo, provincia de Lugo, España.
 O Pé da Viña, lugar de la parroquia de Vilaformán, concejo de Trabada, provincia de Lugo, España.
 Calva da Viña, lugar de la parroquia de San Xurxo de Sacos, concejo de Cerdedo-Cotobade, provincia de Pontevedra, España.

la Viña 
 La Cuesta la Viña, localidad del municipio de Langreo, Principado de Asturias, España.
 Pico la Viña, localidad del municipio de Oviedo, Principado de Asturias, España.

Vinya 
 Montemar-La Vinya, localidad del municipio de Benissa, provincia de Alicante, España.
 Sant Marçal-Sa Vinya de son Verí, localidad del municipio de Marrachí, Islas Baleares, España.
 Vinya del Ceguet, urbanización del municipio de Gélida, provincia de Barcelona, España.
 Vinya del Pollastre, urbanización del municipio de Sant Llorenç d'Hortons, provincia de Barcelona, España.
 La Vinya, localidad del municipio de Teià, provincia de Barcelona, España.
 Vinya (Tarragona), localidad del municipio de Bonastre, provincia de Tarragona, España.

Otros 
 La Viña (Cádiz), barrio de Cádiz, España.
 La Viña (Málaga), barrio de Málaga, España.
 Viña Magna-Cropu, antiguo nombre del equipo ciclista español Burgos Monumental.

en Argentina 
 Departamento La Viña, división administrativa de la provincia de Salta.
 La Viña (Salta), localidad de la provincia de Salta.
 Viña (Buenos Aires), localidad de la provincia de Buenos Aires.
 La Viña (Catamarca), localidad de la provincia de Catamarca.
 Villa La Viña, localidad de la provincia de Córdoba.
 Dique de La Viña, represa.

en Chile 
 Viña del Mar, ciudad y comuna.

en Estados Unidos 
 La Vina (California), localidad de los Estados Unidos.